Lisso – personaggio della mitologia greca
 Lisso o Lipsi – isola del Dodecaneso (Grecia)
 Lisso – comune della prefettura di Boffa (Guinea)
 Lissó – nome ungherese del comune slovacco di Lišov